Пийа́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Обтер-сюр-Дрон. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16260.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к юго-западу от Парижа, в 140 км южнее Пуатье, в 37 км к югу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 254 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 144 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 106 были экономически активными, 38 — неактивными (показатель активности — 73,6 %, в 1999 году было 65,6 %). Из 106 активных работали 98 человек (56 мужчин и 42 женщины), безработных было 8 (3 мужчины и 5 женщин). Среди 38 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сент-Эньян (XII век, была перестроена в XVII году)
 Фонтан Сент-Эньян
 Печь для обжига черепицы (XIX век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта